Betafo steht für:

 Betafo (Stadt), eine Stadt in Madagaskar
 Betafo (Distrikt), ein Distrikt in Madagaskar